Aulnoye-Aymeries és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 8.870 habitants. Es troba a la conca del Sambre i és un important nus ferroviari.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord